Østervold ist der Familienname der folgenden Personen:

 Henrik Østervold (1878–1957), norwegischer Segler
 Jan Østervold (1876–1945), norwegischer Segler
 Kristian Østervold (1885–1960), norwegischer Segler
 Ole Østervold (1872–1936), norwegischer Segler